Гарнаев — русская фамилия, женская форма — Гарнаева.

Известные носители 
 Гарнаев, Александр Юрьевич (род. 1960) — Заслуженный лётчик-испытатель РФ, Герой Российской Федерации
 Гарнаев, Юрий Александрович (1917—1967) — Заслуженный лётчик-испытатель СССР, Герой Советского Союза